Unterseeboot 83 ou U-83 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et la Seconde Guerre mondiale:
L'Unterseeboot 83, de type Mittel U, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été lancé en 1916 durant la Première Guerre mondiale et qui a été coulé le .
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé un  autre sous-marin avec un nom similaire:
Unterseeboot UB-83, un sous-marin de type UB III, lancé en 1917 et qui a été couleé le . 
L'Unterseeboot 83, un sous-marin de type VII.B, a été lancé en 1941 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été coulé le .

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940